Tijuca (barri), barri de la zona nord de la ciutat de Rio de Janeiro, Brasil 
 Tijuca (gènere), gènere d'ocells de la família dels cotíngids 
 Parc Nacional de Tijuca, parc nacional a la ciutat de Rio de Janeiro al Brasil